Shimura (Schimura):
 Goro Shimura
 Ken Shimura
 Takashi Shimura